Ван Импе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Импе, Кевин (род. 1981) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, племянник Люсьена ван Импе.
 Ван Импе, Люсьен (род. 1946) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, дядя Кевина ван Импе.
 Ван Импе, Эд (род. 1940) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (1974, 1975).